Tomasz Kłosowski (ur. 1949) – fotografik przyrody, dziennikarz
 Grzegorz Kłosowski (ur. 1952) – fotografik przyrody, artysta malarz
 Stanisław Kłosowski (ur. 1952) – biolog, hydrobotanik